

Persone 
 Justin Johnson (1977) – sciatore e allenatore di sci alpino statunitense
 Justin Johnson (1983) – cestista statunitense
 Justin Johnson (1988) – cestista statunitense
 Justin Johnson (1996) – cestista statunitense
 Justin Johnson – pallanuotista statunitense
 Justin Johnson – chitarrista statunitense